«Надежда» — советский цветной, исторический художественный фильм, снятый режиссёром Марком Донским на Киностудии имени М. Горького. Премьера: 5 ноября 1973 года.

Сюжет 
Фильм рассказывает о детстве и юности жены, друга и боевого соратника основателя страны Советов Надежды Константиновны Крупской. Главное внимание в фильме уделено участию молодой революционерки в организации борьбы рабочих Петербурга за свои права против самодержавия. «В этой картине, — говорил Марк Донской, — мы намеревались показать, как вырастали люди, деяния которых потрясли мир. И не только политическую и революционную мудрость оставили они в наследство своим потомкам. До нас дошёл свет их возвышенной любви и надежды».

В ролях 
 Наталия Белохвостикова — Надежда Крупская
 Андрей Мягков — Владимир Ульянов
 Данута Столярская — Елизавета Васильевна Крупская, мать Нади
 Игорь Озеров — Константин Игнатьевич Крупский, отец Нади
 Михаил Ножкин — Глеб Максимилианович Кржижановский Олег Голубицкий — Борис Андреевич, доктор
 Анна Твеленёва — Зинаида Павловна Невзорова
 Татьяна Дербенёва
 Вера Донская-Присяжнюк — Александра Николаевна Григорьева
 Лилия Захарова — Сашенька Григорьева
 Тамара Логинова — Александра Михайловна Калмыкова
 Леонид Елинсон — Роберт Эдуардович Классон
 Вячеслав Спесивцев — член марксистского кружка
 Алексей Золотницкий — член марксистского кружка
 Наталия Дугина — член марксистского кружка
 Владимир Разумовский — член марксистского кружка
 Евгений Красавцев — член марксистского кружка
 Станислав Захаров — член марксистского кружка
 Раиса Рязанова — Фрося Меркулова
 Николай Мерзликин — Степан Меркулов
 Владислав Ковальков — член марксистского кружка
 Пётр Любешкин — Захар Родионович
 Николай Горлов — филер
 Фёдор Никитин — художник Николай Ге
 Никита Подгорный — Александр Матвеевич, жандармский ротмистр
 Даниил Сагал — Гурьянов
 Роман Хомятов — Яков Маурер
 Меер Голдовский — Юлий Осипович Мартов
 Марк Варшавер — Петр Струве
 Исаак Леонгаров — Гуго Эберлейн
 Вячеслав Подвиг — ''Василий Васильевич Старков

Съёмочная группа 
 Режиссёр : Марк Донской
 Сценаристы : Зоя Воскресенская, Ирина Донская
 Оператор : Инна Зарафьян
 Композитор : Рафаил Хозак
 Художник-постановщик : Ольга Кравченя
 Художник по костюмам : Эльза Рапопорт
 Звукорежиссёр : Дмитрий Боголепов

Ссылки 
 
 

Фильмы СССР 1973 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Марка Донского
Фильмы:Персонаж:Надежда Крупская
Фильмы по сценариям Зои Воскресенской